Ein Netzkabel bezeichnet:
ein für Netzspannung geeignetes Kabel

sowie umgangssprachlich:
eine steckbare Geräte-Netzanschlussleitung, siehe Gerätestecker
eine fest am Gerät angebrachte, meist mit einem Netzstecker versehene Netzanschlussleitung
ein Netzwerkkabel